«Menos es más» (less is more) es una cita atribuida al arquitecto Mies Van der Rohe, originalmente referida a la arquitectura, aunque hoy en día se usa genéricamente en el mundo de las artes y el diseño. Se trata de uno de los lemas del estilo o movimiento artístico conocido como minimalismo.

Aunque fue popularizada por Van der Rohe, fue un artista precursor, Ad Reinhardt de la generación expresionista abstracta, quien registró esta frase por escrito por primera vez. La obra de Reinhardt tiende al reduccionismo casi total, lo que parecía anticipar el minimalismo. En una entrevista dijo lo siguiente:

En respuesta, el arquitecto Robert Venturi respondió con otra célebre frase: less is a bore («menos es un aburrimiento»), expresión del maximalismo.

Véase también 
 Arquitectura moderna
 Minimal techno

Referencias

Enlaces externos 

Minimalismo
Frases y citas en inglés
Refranes